Port lotniczy Cork

Zobacz też 
 Ork